Příjmení Bambas nese více různých osobností:

 Daniel Bambas (* 1980) – český herec
 Daniela Bambasová (* 1954) – česká filmová i divadelní herečka
 Helena Bambasová (1958-2022) – česká diplomatka
 Václav František Bambas (1822–1904) – český filolog